Швајцарска је до сада учествовала 62 пута. Остварили су две победе.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Швајцарска